

Toponyme 

 porte des Lilas, porte de Paris ;
 Porte des Lilas, station de métro de Paris, sur les lignes 3 bis et 11 (dont une partie désaffectée sert aux tournages de films).

Titres 

 Porte des Lilas, film de René Clair de 1956, seul film mettant en scène Georges Brassens.